Ittilalik bezeichnet:
 Ittilalik (Insel, bei Ikkatteq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ittilalik (Insel, bei Kulusuk), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland